Ganglberger ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Wilhelm Ganglberger (1876–1938), österreichischer Komponist
 Josef Ganglberger (1911–1987), österreichischer Politiker (ÖVP)